

Biologia 
 Ciclo cellulare – serie di eventi che avvengono in una cellula eucariote tra una divisione cellulare e quella successiva
 Ciclo mestruale – sequenza di cambiamenti fisiologici periodici che ha luogo nelle femmine di alcune specie animali e ha come fine la maturazione di una cellula uovo e la preparazione di un tessuto adatto al suo impianto
 Ciclo – in biochimica, una serie di reazioni chimiche in cui alcuni prodotti di una reazione vengono utilizzati dalla successiva, e i prodotti dell'ultima vengono utilizzati nella prima. Vedi ad esempio ciclo di Krebs, ciclo metabolico, ciclo dell'azoto, ciclo del carbonio

Fisica 
 Ciclo – in termodinamica, una serie di trasformazioni termodinamiche che si chiudono in un ciclo 
 Ciclo – in ottica, una variazione di  della fase della luce ovvero quando l'onda si ripresenta uguale a sé stessa
Ciclo lunare – sequenza di cambiamento delle fasi lunari

Scienze matematiche 
 Ciclo – in algebra, una particolare permutazione
 Ciclo – in statistica, in particolare nell'analisi delle serie storiche, l'alternarsi di fluttuazioni di segno diverso intorno ad una tendenza di fondo
 Ciclo – nella teoria dei grafi una catena di nodi in cui il primo è connesso all'ultimo

Discipline artistiche 
Ciclo – in letteratura, gruppo di romanzi o di altre opere letterarie che hanno in comune l'ambientazione e alcuni personaggi
 Ciclo pittorico – serie di dipinti aventi lo stesso tema, dello stesso autore e siti nello stesso luogo
Ciclo armonico – sequenza ripetuta di una progressione armonica, alla base di molti generi musicali

Sport 
Ciclo – termine del baseball
 Ciclo – termine che indica un mezzo a trazione umana, come la bicicletta, il triciclo, il quadriciclo

Ingegneria 
Ciclo – in informatica, una struttura di controllo che permette di eseguire ripetutamente un certo insieme di istruzioni
 Ciclo – in elettrotecnica, oscillazione completa della corrente alternata all'interno di un conduttore
Ciclo – in ecologia, sequenza di azioni volte al riciclo dei materiali
 Ciclo della carta
 Ciclo dell'organico
 Ciclo della plastica
 Ciclo del vetro

Economia 
 Ciclo economico – in economia, l'alternanza di fasi di espansione e di fasi di contrazioni dell'attività economica

Pagine correlate 
 Loop

Altri progetti